Монтюре-ле-Боле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Верхня Сона.
 Боле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Верхня Сона.